Tahar Zaouche est le nom de plusieurs personnalités :

 Tahar Zaouche (1834-1891), général tunisien
 Tahar Zaouche (1904-1975), médecin tunisien, petit-fils du précédent